Die Liste der Städte in Belgien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Gemeinden des Staates Belgien. Aufgeführt ist auch eine vollständige Liste aller 589 Gemeinden des Landes in alphabetischer Reihenfolge.

Gemeinden nach Einwohnerzahl 
Die mit Abstand größte Agglomeration in Belgien ist die Region Brüssel-Hauptstadt mit einer Einwohnerzahl von 1.208.542 (Stand 1. Januar 2019). Durch die bestehenden tradierten Gemeindegrenzen verschiebt sich die nationale Rangfolge erheblich.

Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern sowie die Ergebnisse der offiziellen Schätzung des Statistischen Landesamtes in Belgien für 1984, 2000, 2007 und 2017 (jeweils 1. Januar). Aufgeführt ist auch die Region und Provinz, zu der die Gemeinde gehört. Die 19 Gemeinden der Hauptstadtregion Brüssel, neben Flandern und Wallonien eine der drei Regionen des Landes, gehören keiner Provinz an (Politisches System Belgiens). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren                         politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(S = Schätzung)

Quelle: Statistisches Landesamt Belgien

Alphabetische Übersicht 
Die Städte und Gemeinden in Belgien haben oftmals Bezeichnungen auf Niederländisch und Französisch, seltener auch auf Deutsch (Liste der Bezeichnungen belgischer Städte und Gemeinden).

Nachfolgend sind die 581 Gemeinden Belgiens in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

Siehe auch 

 Liste der Bezeichnungen belgischer Städte
 Zusammenschluss belgischer Gemeinden
 Politisches System Belgiens
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 

 Statistisches Landesamt Belgien
 City Population – Einwohnerzahlen der Gemeinden Belgiens

!Stadte
Belgien